Дибровки — название нескольких населенных пунктов:

 Дибровки — село во Львовском районе Львовской области Украины
 Дибровки — старое название села Великомихайловка в Покровском районе, Днепропетровская область, Украина